Roesleriaceae är en familj av svampar. Roesleriaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roesleriaceae